Дэвид Ротшильд:
 Ротшильд, Дэвид Лайонел де (род. 1955) — садовод, писатель и фотограф.
 Ротшильд, Дэвид Майер де (род. 1978) — британский эколог и исследователь окружающей среды.